

Acronimi sportivi
 Nippon Professional Baseball  – Lega professionistica giapponese di baseball.

Codici 
 npb – codice ISO 639-3 della lingua upbikha